Die Mariä-Verkündigung-Kirche (Slowenisch: Cerkev Marijinega oznanjenja) oder Franziskanerkirche (Frančiškanska cerkev) befindet sich auf dem Prešerenplatz in Ljubljana (Laibach) und wurde zwischen 1646 und 1660 erbaut. Die Fassade erhebt sich dominierend über den Hauptplatz und die gegenüberliegenden „Drei Brücken“ (Tromostovje) und macht die Kirche damit zu einem der markanten Wahrzeichen Ljubljanas.

Der frühbarocke Bau setzt sich aus dem Hauptschiff und zwei Seitenschiffen zusammen. Nachdem viele der originalen Fresken beim Erdbeben von 1895 zerstört worden waren, wurde der Impressionist Matej Sternen mit der Neugestaltung beauftragt.

Das in unmittelbarer Nähe gelegene Franziskanerkloster, das seit dem 13. Jahrhundert besteht, beherbergt eine beachtliche Bibliothek mit Inkunabeln und mittelalterlichen Manuskripten.

Orgel 
Die Orgel der Kirche wurde 1999 von Orglarska delavnica Maribor umgebaut und enthält noch einige Register von Franc Goršić (1870, mit (G) gekennzeichnet). Das mit 59 Register ausgestattete Instrument verfügt über folgende Disposition:

Die Spieltrakturen sind mechanisch.

Siehe auch 
 Mariä-Verkündigung-Kirche

Weblinks 

 Bildführer durch die Mariä-Verkündigung-Kirche (Ein Weg durch das barocke Ljubljana – eine virtuelle Ausstellung sakraler Denkmäler, 2012 – in slowenischer Sprache. Autor: Blaž Resman)

Einzelnachweise 

Ljubljana
Maria Verkundigung
Ljubljana
Barockbauwerk in Slowenien
Ljubljana
Kirchengebäude im Erzbistum Ljubljana
Disposition einer Orgel
Ljubljana
Altstadt (Ljubljana)